Limulatys är ett släkte av snäckor. Limulatys ingår i familjen Haminoeidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Limulatys